Holophysis är ett släkte av fjärilar. Holophysis ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Holophysis